Пётр Васильевич Еремеев (11 июня 1911 года — 2 октября 1941 года) — советский лётчик-истребитель, на момент совершения подвига летом 1941 года — заместитель командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка 6-го истребительного авиационного корпуса Московской зоны противовоздушной обороны, старший лейтенант. Герой Российской Федерации (21.09.1995, посмертно). Первый в истории Великой Отечественной войны лётчик, совершивший ночной воздушный таран.

Биография 
Родился 11 июня 1911 года в деревне Бердина Поляна (позднее именовалась Бердино, с 1981 года не существует, находилась на территории современного Иглинского района Башкирии). Там же окончил семилетнюю школу. После её окончания приехал в город Аша Уральской области (ныне в составе Челябинской области), где работал молотобойцем клепального цеха на Ашинском металлургическом заводе. В 1930 году Пётр Еремеев окончил Златоустовский механический техникум, в том же году вступил в ВЛКСМ. В 1932 года принят в ВКП(б).

В Красной Армии с мая 1933 года, зачислен по спецнабору. В 1936 году окончил Оренбургскую военную авиационную школу лётчиков. С 1936 года служил лётчиком-испытателем в Отряде особого назначения Научно-исследовательского института ВВС РККА. В мае-июне 1938 года на базе этого авиаотряда был сформирован 27-й истребительный авиационный полк ВВС Московского военного округа, в котором и продолжил службу лейтенант П. Еремеев.

В Великой Отечественной войне участвовал с июня 1941 года. Заместитель командира эскадрильи 27-го истребительного авиационного полка (6-й истребительный авиационный корпус ПВО, Московская зона ПВО) старший лейтенант Пётр Еремеев при отражении первого массированного налёта немецкой авиации на Москву в ночь на 22 июля 1941 года сбил немецкий бомбардировщик. Сам в этом бою получил ранение в лицо, однако не только вернулся на свой аэродром, но ещё дважды в этот день совершал боевые вылеты. 

В ночь на 29 июля 1941 года на истребителе МиГ-3 впервые в отечественной военной истории совершил ночной таран вражеского бомбардировщика Ю-88 над населёнными пунктами Головино и Ново-Петровское Истринского района Московской области. Сбитый Петром Еремевым бомбардировщик был доставлен в Москву и выставлен для всеобщего обозрения на одной из площадей Москвы.

Таран Петра Еремева оказался подтверждён и немцами: один из членов экипажа сбитого самолёта (только это был не Ю-88, как указал в докладе Еремеев, а He111 из III/KG26) унтер-офицер А. Церабек (A. Zerabeck) сумел покинуть самолёт с парашютом и через несколько дней перейти линию фронта и добраться до своей части, где рассказал, что самолёт сбит тараном русским истребителем; остальные члены экипажа погибли.

С 26 августа 1941 года воевал командиром эскадрильи 28-го истребительного авиационного полка (4-я смешанная авиационная дивизия, Северо-Западный фронт). Полк базировался в районе города Осташков. За время участия в боях в составе ПВО Москвы им совершено около 50 ночных боевых вылетов, а с конца августа в составе 28 иап — ещё более 70 боевых вылетов (37 из которых — на штурмовку наземных целей). Сбил в ночных боях 2 вражеских самолёта, из которых один — таранным ударом.

Пал смертью храбрых в неравном воздушном бою 2 октября 1941 года в районе  Калининской (ныне Тверской) области. Сбитый самолёт упал в лес примерно в 3 километрах от села. Лётчик был похоронен у места гибели в лесу предположительно жителями села. По официальным данным, в 1956 году был перезахоронен в братской могиле советских воинов на погосте Черёмуха в 3 километрах от деревни Красуха.

Однако в апреле 2020 года тверские поисковики и поисковики Центра современной истории обнаружили место падения самолёта П. В. Еремеева и рядом могилу с останками лётчика . Самолёт был достоверно идентифицирован по сохранившимся деталям с заводскими номерами, а лётчик по сохранившимся листкам с записями в найденном на останках медальоне, генетическая экспертиза подтвердила родство похороненного человека с сыном Петра Еремева. Старший лейтенант П. Еремев был перезахоронен на Аллее почётных захоронений Успенского кладбища города Челябинска.

Память 
 Имя П. В. Еремеева носит средняя школа № 1 города Аши Челябинской области, в которой учился Герой.
 В городе Аша названа улица именем П. Еремеева.
 В 2014 году ФГУП «Почта России» выпущены почтовая марка и почтовый конверт, посвященные подвигу Еремеева.
 Мемориальная доска Еремееву П. В. установлена на мемориальном комплексе славы в городе Златоуст Челябинской области.
 На здании Металлургического техникума в г. Златоусте где в 1932-1933 гг. учился герой, установлена памятная доска.

Награды 
 Герой Российской Федерации (21.09.1995, посмертно) — звание присвоено старшему лейтенанту Еремееву Петру Васильевичу Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 1995 года № 961 за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов 
 Орден Красного Знамени (24.07.1941)

Примечания

Литература 
 Башкирская энциклопедия / Гл. ред. М. А. Ильгамов. — Уфа: Башкирская энциклопедия, 2006. — Т. 2: В-Ж. — 624 с. — ISBN 5-88185-062-9
 Герои нашего времени (О Героях России — уроженцах и жителях Республики Башкортостан) / авт.-сост. Е. А. Смирнов. - Уфа : Китап, 2016. - 327 с. : илл.  ISBN 978-5-295-06554-5.
 Анохин И. В., Субботин В. И. Забытый таран в небе Москвы. Обнаружено место гибели Героя России лётчика Петра Еремеева. // Военно-исторический журнал. — 2002. — № 7. — С.102-107.
 Кузнецов В. Подвиг лётчика-коммуниста. // Военно-исторический журнал». — 1972. — № 6. — С.20-28.
 Толстой Алексей. Таран. // Красная звезда. — 1941. — 16 августа.

Ссылки 
 
 ЕРЕМЕЕВ П. В. — ГЕРОЙ РОССИИ. Воспоминания родных Петра Васильевича Еремеева. 
 Биография П. В. Еремеева на сайте Региональной общественной организации патриотического воспитания Республики Башкортостан.
 Пудовкин Н. 29 июля исполнилось 75 лет подвигу Героя России Петра Еремева. // «Стальная искра». — 2016, 29 июля.  

Выпускники Оренбургского высшего военного авиационного Краснознамённого училища лётчиков
Лётчики Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Погибшие в боях Великой Отечественной войны
Персоналии:Иглинский район
Персоналии:Аша
Персоналии:ПВО СССР
Лётчики, совершившие таран
Участники битвы за Москву
Члены ВКП(б)
Похороненные на Успенском кладбище (Челябинск)